Abfahren steht für
 Abfahren (Verfahrenstechnik), ein Begriff aus der Verfahrenstechnik
 einen Begriff aus dem Schienenverkehr, siehe Abfahrsignal
Siehe auch
 Abfahrer
 Abfahrt
 Abfuhr